Bullard puede hacer referencia a:

Topónimos
Bullard, pueblo estadounidense en Texas;
Municipio de Bullard, municipio estadounidense en Arkansas;
Municipio de Bullard, municipio estadounidense en Minnesota;

Personas
Edward Bullard (1907-1980), geofísico británico;
Matt Bullard ((1967-), exjugador de baloncesto estadounidense;
Thaddeus Bullard (1977-), luchador profesional estadounidense;